Hoes ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Hoes (1917–2011), niederländischer Musiker 
 Onno Hoes (* 1961), niederländischer Politiker